Чемпіонат Шотландії з футболу 1926—1927 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 14 серпня 1926 та фінішував 30 квітня 1927. Це 37-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій п'ятнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1927
Шотландія
Шотландія
1927 у Великій Британії